Série 28 :
 Série 28 (Baume-Marpent) (SNCB), série prototype de 3 locomotives électriques
 Série 28 (Bombardier) (SNCB),  série de 43 locomotives standardisées de type Bombardier